Els Municipis del Cantó d'Obwalden són 7 i no s'agrupen en cap districte. A més, el municipi d'Engelberg està separat de la resta dels municipis enclavat als cantons de Nidwalden i Berna.

Municipis

Referències